Der Challenger DCNS de Cherbourg 2011 war ein Tennisturnier, das vom 28. Februar bis 6. März 2011 in Cherbourg-Octeville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 192 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 181 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin